Немања Суботић (Београд, 23. јануара 1992) српски је фудбалер који тренутно наступа за Радник из Сурдулице.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Будућност Добановци
 Београдска зона : 2011/12.

 Српска лига Београд : 2015/16.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1992.
Српски фудбалери
Спортисти из Београда
Фудбалери Будућности Добановци
Фудбалери Бежаније
Фудбалери Војводине
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Крилни играчи у фудбалу